Birkenmajer ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksander Birkenmajer (1890–1967), polnischer Wissenschaftshistoriker, Philosoph und Bibliothekar
 Ludwik Birkenmajer (1855–1929), polnischer Wissenschaftshistoriker, Physiker und Astronom
 Józef Birkenmajer (1887–1939), polnischer Slawist und Literaturhistoriker
 Krzysztof Birkenmajer (1929–2019), polnischer Geologe, Speläologe und Polarforscher

Sonstiges:
 Birkenmajerkammen, Bergkamm auf Spitzbergen

Siehe auch:

 Birkenmaier
 Birkenmayer